«Эндшпиль: план глобального порабощения» — американский документальный фильм режиссёра Алекса Джонса, известного пропагандой многочисленных теорий заговора.

Сюжет фильма 
В документальном фильме режиссёр Джонс представляет зрителю Бильдербергский клуб, отслеживает их тайные встречи в Оттаве и Стамбуле, и показывает стремление группы мировой элиты к ликвидации большинства населения Земли и порабощению оставшихся. Он охватывает формирование сети контроля транспорта Северной Америки, обсуждает псевдо-научную евгенику, используемую правительством, а также описывает цели элиты по созданию Северо-Американского союза.

В фильме снимались 

 Jim Tucker
 Daniel Estulin
 Алекс Джонс
 Рональд Пол
 Джеймс Вулфенсон
 Дэвид Рокфеллер
 Ричард Холбрук
 Джордж Патаки
 Королева Беатрикс
 Джереми Райт
 David Van Os
 Ахмад Чалаби
 Etienne Davignon
 Джон Элканн
 Donald Graham
 Сив Йенсен
 Egil Myklebust
 Индра Нуйи
 Оливье Руа
 Jürgen Schrempp
 Пол Вулфовиц

Критика 

Джош Розенблатт в издании The Austin Chronicle описал данный фильм как «2½ часа кинематографического золота». В 2008 году, на страничке Алекса Джонса в City Pages, Стив Марш пишет «Джонс только улучшается» и что Эндшпиль «является самым лучшим его фильмом на данный момент, комплексное расследование публикует имена членов Нового мирового порядка». В обзоре румынского новостного сайта Hotnews.ro документальный фильм был отмечен как убедительный репортаж предполагаемых намерений тех лиц, что связаны с Бильдербергским клубом.

Роберт Ллойд из Los Angeles Times сообщил, что фильм получил 116 5-звёздочных обзоров на Amazon.com.

Фильм вдохновил альбом Endgame от Megadeth. Дэйв Мастейн подтвердил это в интервью Infowars 25 сентября 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Документальные фильмы о теориях заговора
Фильмы Алекса Джонса
Фильмы на английском языке
Документальные фильмы США
Документальные фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Документальные фильмы 2007 года